Herrand ist der Name folgender Personen:

 Herrand von Halberstadt (um 1040 bis 1102), Abt von Ilsenburg und Bischof von Halberstadt
 Herrand I. (Wildon) (urkundlich 1147 bis 1222), steirischer Ministeriale aus der Adelsfamilie der Herren von Wildon
 Herrand II. (Wildon) (urkundlich 1245 bis 1278), steirischer Ministeriale, Politiker und Minnesänger aus der Adelsfamilie der Herren von Wildon
 Marcel Herrand (1897–1953), französischer Schauspieler
 Herrand (Bischof von Straßburg)